Arabia ist:

in der antiken Geographie:
 die arabische Halbinsel, insbesondere der Südwesten mit dem heutigen Jemen, siehe Arabia Felix
 eine Provinz des Römischen Reiches während des Prinzipats, das Gebiet des ehemaligen Nabatäerreiches umfassend, siehe Arabia Petraea
 eine spätantike Provinz des Römischen Reiches, das Gebiet des ehemaligen Nabatäerreiches umfassend, siehe Arabia (Provinz)
 die syrische Wüste, siehe Arabia Deserta

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arabia (Indiana), im Parke County
 Arabia (Nebraska), im Cherry County
 Arabia (Nevada), im Pershing County
 Arabia (Delaware County, New York)
 Arabia (Schoharie County, New York)
 Arabia (North Carolina), im Hoke County
 Arabia (Ohio), im Lawrence County

Himmelskörper:
 (1157) Arabia, ein Asteroid des Hauptgürtels

Weiteres:
 Stadtteil von Helsinki, Finnland
 Arabia (1995), indischer Malayalam-Film
 Arabia (Design), Fabrik und Marke für Porzellan aus Finnland
 Arabia (Gradfeld), ein Gradfeld auf dem Mars
 Arabia (Schiff), 1898 in Dienst gestelltes britisches Passagierschiff
 Titularbistum Arabia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Arabia Mountain State Park, Park im DeKalb County, Georgia

Siehe auch:
 Arabien